Sociale binding
Chemische binding
Dubbele binding (scheikunde)
Drievoudige binding
Covalente binding
Ionaire binding
Metaalbinding
Sigma-binding
Onverzadigde verbinding
Verzadigde verbinding
Aromatische verbinding
Banaanbinding
Gebrugde verbinding
Binding (software)
Verbindingstechnieken, verbinding tussen twee of meer lichamen
Binding (textiel), de manier waarop de draden in een weefsel, breisel of vlechtsel met elkaar vervlochten zijn